Le terme fin de vie peut faire référence :

Santé 
 à l'agonie ;
 aux soins palliatifs ; 
 en France, aux soins de support donnés notamment dans les unités d'oncologie ;
 en France, l'Observatoire national de la fin de vie ;
 à l'euthanasie et à la législation s'y rattachant ;
 en France, la Loi relative aux droits des malades et à la fin de vie.

Économie 
 La fin de vie d'un produit correspond à l’arrêt de son utilisation ;
 La fin de vie d'un bateau ;
 La fin de vie du cheval.

Voir aussi